Гроттаферрата:

 Гроттаферрата — город в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Гроттаферрата — единственный в Италии непрерывно существующий монастырь византийского обряда.